Ессен () — місто земельного підпорядкування на заході Німеччини, федеральна земля Північний Рейн — Вестфалія
 Ессен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон

 Ессен Марія Моїсеївна (1872—1956) — учасниця соціал-демократичного руху в Російській імперії
 Ессен Федір Федорович (1862—1919) — київський архітектор.
 Ессен Микола Оттович фон (1860—1915) — адмірал Російського імператорського флоту, командувач Балтійським флотом під час Першої світової війни.
 Адмірал Ессен —  фрегат класу «Адмірал Григорович», що перебуває на озброєнні Чорноморського флоту РФ. Названий на честь адмірала Миколи фон Ессена.